Sao (cywilizacja) – cywilizacja afrykańska
 Sao (księżyc) – księżyc Neptuna
 Sáo – flet wietnamski
 Sao – rodzaj kambryjskich trylobitów